Флаг муниципального образования муниципальный район Балта́чевский район Республики Башкортостан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Описание 

Прямоугольное полотнище синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3, с вертикальными полосами красного цвета (каждая шириной 1/5 длины полотнища) по краям, в центре которого вверху — цветок с серединой белого цвета и заострёнными лепестками жёлтого цвета, внизу — чаша жёлтого цвета, из которой веерообразно выходят семь колосьев жёлтого цвета.

Данный проект флага был утверждён Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3200, но решением Совета муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан от 17 июля 2006 года № 10/115 было утверждено описание другого проекта флага:

Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на равные полосы синего и красного цвета, несущее в центре изображение фигуры из герба района: чашу с семью колосьями жёлтого цвета.

Обоснование символики

Используемый флаг 
Флаг, разработанный на основе герба, символизирует исторические, духовно-культурные, национальные и другие местные традиции и особенности Балтачевского района. Основными фигурами флага являются солярный круг «солнце» и чаша с колосьями, символизирующие изобилие, богатство, а также то, что основным занятием и основой благополучия жителей является земледелие.

Семь хлебных колосьев символизируют единение семи родов, положивших начало объединению народов Республики Башкортостан.

Красный цвет — символ мужества, самоотверженности, жизнеутверждающей силы. Этот цвет символизирует также богатое историческое прошлое района, мужество балтачевцев и их любовь к свободе. На территории района происходили судьбоносные сражения войска мужественного сына, национального героя башкирского народа Салавата Юлаева. На балтачевской земле родился Батырша (Г. Галиев) — вдохновитель и организатор восстания башкирского края 1755 года, автор трактата о Башкирии первой половины XVIII века. В годы Великой Отечественной войны балтачевцы проявили героизм на фронтах и в трудовом тыле.

Золотое солнце с серебряной серединой олицетворяет вечность, весеннее обновление природы и торжество жизни.

Белый цвет означает миролюбие, открытость, готовность к взаимному сотрудничеству, чистоту помыслов.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, изобилия.

Белый цвет (серебро) — символ веры, духовности, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, так свойственных балтачевцам.

Утверждённый флаг 
Основным элементом флага является чаша с семью колосьями, который символизирует сельское хозяйство — основу жизнедеятельности населения.

Синий цвет означает цвет неба, символ гордости и благородства, символ реки Быстрый Танып.

Красный цвет — символ мужества, самоотверженности, жизнеутверждающей силы, красоты. Красный цвет говорит также и о богатой истории района и земляках, которыми по праву гордятся балтачевцы.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением чаши